

Pessoas
Cornelius Vanderbilt
James Vanderbilt
Mark Vanderbilt
William Henry Vanderbilt

Localidades
Vanderbilt (Michigan)
Vanderbilt (Texas)
Vanderbilt (Pensilvânia)
Universidade de Vanderbilt

Desambiguação